Les termes Hall et Halls sont des patronymes.

 Rivière Hall, un affluent de la rivière Bonaventure laquelle se déverse sur la rive Nord de la Baie-des-Chaleurs, dans la MRC de Bonaventure, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada ;
 Rivière Hall Ouest, un affluent de la rivière Hall (versant de la rivière Bonaventure et de la rive Nord de la Baie-des-Chaleurs), coulant dans la MRC de Bonaventure, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada ;
 Rivière Hall, un affluent du Fleuve Connecticut formant la frontière entre le Québec et le New Hampshire ;
 Rivière Hall, un affluent de la rivière French, coulant en Ontario ;

 Rivière Hall ;

 Rivière Hall, comté de Citrus, en Floride.

 Halls Stream, le nom anglais de la Rivière Hall, un affluent du Fleuve Connecticut formant la frontière entre le Québec et le New Hampshire.